Vang Bora (chinesisch 王博, Pinyin Wàn Bólā; * 9. April 1987 in Shijiazhuang) ist ein türkischer Tischtennisspieler chinesischer Abstammung. Bis 2014 nahm er an sechs Europa- und sechs Weltmeisterschaften sowie 2012 an den Olympischen Spielen teil.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Vang Bora auf der Website von (tischtennis-infos.de) (abgerufen am 2. Juni 2020)
 Spielerprofil über Vang Bora auf tabletennis.guide (englisch)
  (abgerufen am 3. Juni 2020)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Türkei)
Olympiateilnehmer (Türkei)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Mittelmeerspielesieger (Tischtennis)
Türke
Chinese
Geboren 1987
Mann